PDOP – parametr rozmieszczenia geometrycznego satelitów
 PDOP – podatek dochodowy od osób prawnych